Ba Vì (huyện in Hanoi)
 Ba Vì (Ba Vì, Hanoi)
 Ba Vì (Quảng Ngãi)